Чере́мский приро́дный запове́дник ()  —  природный заповедник, расположенный в северной части Маневичского района  (Волынская область, Украина). Создан — 19 декабря 2001 года. Площадь — 2 975,7 га.

История 

Черемский заповедник был создан Указом Президента Украины от 19 декабря 2001 г. №1234 на базе Черемского заказника, площадью 903 га и его охранной зоны, а также трёх заказников: орнитологического «Урочище Сузанка», общезоологического «Карасинский» и ботанического «Карасинский елевой-1».

Описание 

Черемский заповедник — 1-й и пока единственный заповедник Волынской области. Заповедник создан с целью сохранения типичных и уникальных природных комплексов Украинского Полесья. Структура заповедника: леса 64,5%, болота 33,7%, тропы и квартальные линии 0,7%, внутренние водоёмы — озёра (Редичи — 11 га, макс. глубина 4,5 м и Черемеское — 7,7 га, макс. глубина 7 м) – 0,6%, дороги 0,4%, мемориал партизанской славы 0,1%.

Ссылки 
 О заповеднике на сайте Украина Инкогнита

Заповедники Волынской области